Фрейденберг — фамилия.

Известные носители 
 Фрейденберг, Анри (по другой транскрипции Фредамбэр, Фредамбер) — полковник французской армии, начальник штаба союзных оккупационных сил Антанты на Юге России (1918—1919).
 Фрейденберг, Борис Викторович (до 1850 — после 1917) — московский архитектор.
 Фрейденберг, Виктор Анатольевич (род. 1966) — художник, дизайнер, инноватор.
 Фрейденберг, Марэн Михайлович (1924—2007) — советский и российский историк.
 Фрейденберг, Михаил Филиппович (1858—1920) — русский изобретатель, журналист и воздухоплаватель.
 Фрейденберг, Ольга Михайловна (1890—1955) — русский советский филолог, первая любовь Бориса Пастернака.